Rahemipour ist der Familienname der folgenden Personen:

 Patricia Rahemipour (* um 1980), deutsche Historikerin und Autorin
 Raheleh Rahemipour (* um 1953), iranische Menschenrechtsaktivistin